Aleks Marić, cestista australiano.
 Enver Marić, ex calciatore jugoslavo nato in Bosnia, di ruolo portiere.
 Goran Marić, pallavolista serbo.
 Ivica Marić, cestista e allenatore di pallacanestro croato.
 Marko Marić, calciatore croato nato nel 1983.
 Marko Marić, calciatore croato nato nel 1996.
 Mileva Marić, scienziata serba.
 Miloš Marić, calciatore serbo.
 Mirko Marić, calciatore croato.
 Silvio Marić, calciatore croato.
 Tomislav Marić, calciatore croato.